Pele (románul Becheni), település Romániában, Szatmár megyében
 Pele, tűzistennő a Hawaii-szigeteken
 Pelefélék (Gliridae), a rágcsálók egyik családja

Lásd még 
 Pelé (egyértelműsítő lap)